Ноксвил има више значења:
 Ноксвил (Џорџија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Џорџија
 Ноксвил (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Ноксвил (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Ноксвил (Арканзас), је град у америчкој савезној држави Арканзас
 Ноксвил (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Ноксвил (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Ноксвил (Вирџинија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија